Der Begriff Maya-Sprache hat zwei Bedeutungen:
 die historische Maya-Sprache der Maya-Hochkultur, die in Inschriften überliefert wurde – siehe Maya-Schrift
 die heute noch gesprochenen Maya-Sprachen (z. B. Mayathan oder Quiché-Sprache) – siehe Maya-Sprachen

siehe auch
 Maya-Sprachen → die Sprachfamilie der Maya-Völker